Ryck kan syfta på:

 Ryck (tyngdlyftning) – en av de två övningarna inom tyngdlyftning, se
 Ryck (vattendrag) – ett vattendrag i notta Tyskland 
 Ryck (fysik) – derivatan av accelerationen